La Fortuna peut faire référence à :

Toponyme

Río de la Fortuna, une rivière de Bolivie.

La Fortuna, une localité située dans le canton de San Carlos .
 , un district et un village du canton de Bagaces.
 , une chute d'eau.

La Fortuna, une station du métro de Madrid.

Autres 
 Allégorie de la Fortune, une peinture à l'huile du peintre baroque italien Salvator Rosa : l’œuvre est parfois aussi appelée .
 , une école située à Cabanatuan aux Philippines.

Voir aussi